TL имеет следующие значения:

 Восточный Тимор (ISO 3166-1 alpha-2 код страны)
 Тагальский язык (ISO 639 alpha-2, tl)
 Tl это символ Таллия в периодической системе элементов

TL сокращения для:

 Ленточная библиотека
 T&L, или  в компьютерной графике
 Tony Levin
 Транспортный уровень в OSI модели от 
 Transports publics de la région Lausannoise — швейцарская транспортная компания
 Турецкая лира